Суперкубок Румынии Тимишореана 2015 года () — 17-й розыгрыш Суперкубка Румынии, в котором встречались чемпион страны сезона 2014/15 «Стяуа» и занявший 2-е место в чемпионате «Тыргу-Муреш». Встреча состоялась 8 июля 2015 года на стадионе Фарул в Констанце.

До этого матча «Стяуа» 10 раз принимала участие в розыгрышах Суперкубка Румынии (6 из них команда выигрывала), для «Тыргу-Муреша» — этот розыгрыш стал первым в его истории.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Румынии 2015 на frf.ro
 

2015
Матчи ФК «Стяуа»
Румыния
Спорт в Румынии в 2015 году
События 8 июля
Июль 2015 года
Спорт в Констанце
ФК «Стяуа»